New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2018 – czterdziesta trzecia edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 15–16 grudnia 2018 roku w Tauranga.

Prawa do organizacji turnieju na kolejne trzy edycje otrzymała Tauranga, zostały one rozegrane na Tauranga Domain w nowym, grudniowym terminie. Przesunięcie zawodów ze stycznia na wcześniejszy miesiąc było umotywowane dostosowaniem do kalendarza nowozelandzkich reprezentacji, co z kolei przekładało się na wzmocnienie uczestniczących zespołów i zwiększenie poziomu rozgrywek. 

Obsada zawodów pozostała na niezmienionym poziomie – w żeńskim turnieju wystąpiło dwanaście zespołów, w męskich natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych 1 grudnia 2018 roku.

Podział na grupy i terminarz gier został opublikowany 13 grudnia 2018 roku. Wśród mężczyzn po raz pierwszy triumfowała drużyna Tasman, zaś w turnieju żeńskim tytuł obronił zespół Manawatu. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali uznani James Lash i Sarah Goss.

Partnerem zawodów został Tauranga Energy Consumer Trust. Koszt biletu normalnego na cały turniej wynosił 25 NZD, a ulgowych 15/7,50 NZD, z bezpłatnym wejściem dla osób poniżej piątego roku życia, zawody można było także śledzić w oficjalnej aplikacji.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2018-12
2018 w rugby union
2018 w Nowej Zelandii